Le suffixe -clinal (du grec ancien , klínein, « pencher », « incliner ») est utilisé en géologie pour désigner des types de plis :

 Anticlinal ;
 Monoclinal ;
 Synclinal.

Voir aussi